Елісон Редфорд — канадський політик
 Ерік Редфорд — канадський фігурист 
 Майкл Редфорд — британський кінорежисер
 Роберт Редфорд — американський актор

Редфорд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Редфорд — переписна місцевість, штат Техас